77420 peut désigner :
le code postal de la ville de Champs-sur-Marne en France.
 un astéroïde ou planète mineure.

Homonymie
Homonymie de nombre